Ornithocoris är ett släkte av insekter. Ornithocoris ingår i familjen vägglöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vägglöss
Ornithocoris